Osnovna angleščina () je poenostavljena angleščina z majhnim številom besed, ki jo je leta 1930 ustvaril Charles Kay Ogden in opisal v svoji knjigi Osnovna angleščina: Splošni uvod s pravili in slovnico (Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar).

Seznam besed 
850 izluščenih besed osnovne angleščine.

Operacije - 100 besed 
come, get, give, go, keep, let, make, put, seem, take, 
be, do, have, say, see, send, may, will
about, across, after, against, among, at, before, between, by, 
down, from, in, off, on, over, through, to, under, up, with, 
as, for, of, till, than,
a , the, all, any, every, no, other, some, such, that, this,
I , he, you, who,
and, because, but, or, if, though, while, how, when, where, why, 
again, ever, far, forward, here, near, now, out, still, then, 
there  together,  well 
almost, enough, even, little, much, not, only, quite, so, very,
tomorrow, yesterday
north, south, east, west, please, yes.

Stvari - 400 splošnih besed 
account, act, addition, adjustment, advertisement, agreement, air,
amount, amusement, animal, answer, apparatus, approval, argument, art,
attack, attempt, attention, attraction, authority,
back, balance, base, behaviour, belief, birth, bit, bite, blood, blow,
body, brass, bread, breath, brother, building, burn, burst, business,
butter,
canvas, care, cause, chalk, chance, change, cloth, coal, colour, comfort,
committee, company, comparison, competition, condition, connection,
control, cook, copper, copy, cork, cotton, cough, country, cover,
crack, credit, crime, crush, cry ,current, curve,
damage, danger, daughter, day, death, debt, decision, degree, design,
desire, destruction, detail, development, digestion, direction,
discovery, discussion, disease, disgust, distance,
distribution, division, doubt, drink, driving, dust,
earth, edge, education, effect, end, error, event, example, exchange,
existence, expansion, experience, expert, 
fact, fall, family, father, fear, feeling, fiction, field, fight, fire,
flame, flight, flower, fold, food, force, form, friend, front, fruit,
glass, gold, government, grain, grass, grip, group, growth, guide,
harbour, harmony, hate, hearing, heat, help, history, hole, hope, hour, humour
ice, idea, impulse, increase, industry, ink, insect, instrument,
insurance, interest, invention, iron,
jelly, join, journey, judge, jump, 
kick, kiss, knowledge,
land, language, laugh, law, lead, learning, leather, letter, level,
lift, light, limit, linen, liquid, list, look, loss, love,
machine, man, manager, mark, market, mass, meal, measure, meat, meeting,
memory, metal, middle, milk, mind, mine, minute, mist, money, month,
morning, mother, motion, mountain, move, music,
name, nation, need, news, night, noise, note, number,
observation, offer, oil, operation, opinion, order, organization,
ornament, owner,
page, pain, paint, paper, part, paste, payment, peace, person, place,
plant, play, pleasure, point, poison, polish, porter, position, powder,
power, price, print, process, produce, profit, property,
prose, protest, pull, punishment, purpose, push,
quality, question,
rain, range, rate, ray, reaction, reading, reason, record, regret, relation, religion, 
representative, request, respect, rest, reward, rhythm, rice, river, road, roll, room, rub, rule, run,
salt, sand, scale, science, sea, seat, secretary, selection, self, sense, servant, sex,
shade, shake, shame, shock, side, sign, silk, silver, sister, size, sky, sleep, slip, slope,
smash, smell, smile, smoke, sneeze, snow, soap, society, son, song, sort, sound, soup, 
space, stage, start, statement, steam, steel, step, stitch, stone, stop, story, stretch, 
structure, substance, sugar, suggestion, summer, support, surprise, swim, system,
talk, taste, tax, teaching, tendency, test, theory, thing, thought, thunder, 
time, tin, top, touch, trade, transport, trick, trouble, turn, twist, unit, use, 
value, verse, vessel, view, voice, walk, war, wash, waste, water, wave, wax, way, weather, week, weight,
wind, wine, winter, woman, wood, wool, word, work, wound, writing, year

Stvari - 200 slikovitih besed 
angle, ant, apple, arch, arm, army, baby, bag, ball, band, basin, basket, bath, bed, bee, bell, berry, bird,
blade, board, boat, bone, book, boot, bottle, box, boy, brain, brake,
branch, brick, bridge, brush, bucket, bulb, button,
cake, camera, card, cart, carriage, cat, chain, cheese, chest, chin,
church, circle, clock, cloud, coat, collar, comb, cord, cow, cup,
curtain, cushion, dog, door, drain, drawer, dress, drop, 
ear, egg, engine, eye, face, farm, feather, finger, fish, flag, floor, fly, foot, fork, fowl, frame
garden, girl, glove, goat, gun, 
hair, hammer, hand, hat, head, heart, hook, horn, horse, hospital, house, island, jewel,
kettle, key, knee, knife, knot, leaf, leg, library, line, lip, lock, map, match, monkey, moon, mouth, muscle,
nail, neck, needle, nerve, net, nose, nut, 
office, orange, oven, parcel, pen, pencil, picture, pig, pin, pipe, plane, plate, plough,
pocket, pot, potato, prison, pump, rail, rat, receipt, ring, rod, roof, root,
sail, school, scissors, screw, seed, sheep, shelf, ship, shirt, shoe,
skin, skirt, snake, sock, spade, sponge, spoon, spring, square, stamp,
star, station, stem, stick, stocking, stomach, store, street, sun,
table, tail, thread, throat, thumb, ticket, toe, tongue, tooth, town, train, tray, tree, trousers,
umbrella, wall, watch, wheel, whip, whistle, window, wing, wire, worm .

Količine - 100 splošnih 
able, acid, angry, automatic, beautiful, black, boiling, bright, broken, brown,
cheap, chemical, chief, clean, clear, common, complex, conscious, cut,
deep, dependent, early, elastic, electric, equal,
fat, fertile, first, fixed, flat, free, frequent, full,
general, good, great, grey, hanging, happy, hard, healthy, high, hollow,
important, kind, like, living, long, male, married, material, medical, military, 
natural, necessary, new, normal, open, parallel, past, physical, political, poor, 
possible, present, private, probable, quick, quiet,
ready, red, regular, responsible, right, round,
same, second, separate, serious, sharp, smooth, sticky, stiff, straight,
strong, sudden, sweet,
tall, thick, tight, tired, true, violent,
waiting, warm, wet, wide, wise, yellow, young .

Količine - 50 nasprotnih 
awake, bad, bent, bitter, blue, certain, cold, complete, cruel,
dark, dead, dear, delicate, different, dirty, dry,
false, feeble, female, foolish, future,
green, ill, 
last, late, left, loose, loud, low,
mixed, narrow, old, opposite,
public, rough,
sad, safe, secret, short, shut, simple, slow, small, soft, solid,
special, strange,
thin, white, wrong .

Zunanje povezave 

 Basic English Wordlist: http://www2.educ.fukushima-u.ac.jp/~ryota/word-list.html 
 Charles Kay Ogden, Osnovna angleščina: Splošni uvod s pravili in slovnico (Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar), London: Paul Treber & Co., Ltd. (1930),
 http://www.basiceng.com/
 http://wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Basic_English_template (slovar, ki kot osnovo za proučevanje enakovrednih osnovnih besed iz drugih jezikov uporablja besede osnovne angleščine)
 http://www.online-utility.org/english/simple_basic_helper.jsp

Angleščina
Umetni jeziki